Municipio de Kellogg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Kellogg (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Kellogg (condado de Jasper, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jasper.